

Озарк — місто, штат Алабама
 Озарк — місто, штат Арканзас
 Озарк — місто, штат Міссурі